Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (Dębniki)
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (Nowa Huta)
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (Podgórze Duchackie)
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (Podgórze)
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (Wzgórza Krzesławickie)
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (Łagiewniki)

Zobacz też